Mojo - település Etiópiában
Mojo - a Tom Petty and the Heartbreakers amerikai rock együttes egyik albuma
Mojo (film)
Mojo -  kitalált szereplő a Marvel Comics képregényeiben
Mojo - havonta megjelenő brit zenei magazin
Mojo - egy nyolcadik generációs videójáték-konzol
Mojo - a hudu mágia egyfajta varázseszköze
Box Office Mojo (néha röviden Mojo) - mozifilmek bevételeivel foglalkozó weboldal